Поймандр ( — пастырь мужей)

 «Поймандр» — первый из четырнадцати трактатов «Герметического корпуса» мифического Гермеса Трисмегиста.
 Поймандр — персонаж древнегреческой мифологии, сын Хересилея и Стратоники.